Самаритянское письмо () — восемнадцатый блок стандарта Юникод. Содержит буквы самаритянского письма, использующиеся для записи самаритянского еврейского и самаритянского арамейского языков.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Самаритянское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+080x
| title="U+0800: SAMARITAN LETTER ALAF" | 
| title="U+0801: SAMARITAN LETTER BIT" | 
| title="U+0802: SAMARITAN LETTER GAMAN" | 
| title="U+0803: SAMARITAN LETTER DALAT" | 
| title="U+0804: SAMARITAN LETTER IY" | 
| title="U+0805: SAMARITAN LETTER BAA" | 
| title="U+0806: SAMARITAN LETTER ZEN" | 
| title="U+0807: SAMARITAN LETTER IT" | 
| title="U+0808: SAMARITAN LETTER TIT" | 
| title="U+0809: SAMARITAN LETTER YUT" | 
| title="U+080A: SAMARITAN LETTER KAAF" | 
| title="U+080B: SAMARITAN LETTER LABAT" | 
| title="U+080C: SAMARITAN LETTER MIM" | 
| title="U+080D: SAMARITAN LETTER NUN" | 
| title="U+080E: SAMARITAN LETTER SINGAAT" | 
| title="U+080F: SAMARITAN LETTER IN" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+081x
| title="U+0810: SAMARITAN LETTER FI" | 
| title="U+0811: SAMARITAN LETTER TSAADIY" | 
| title="U+0812: SAMARITAN LETTER QUF" | 
| title="U+0813: SAMARITAN LETTER RISH" | 
| title="U+0814: SAMARITAN LETTER SHAN" | 
| title="U+0815: SAMARITAN LETTER TAAF" | 
| title="U+0816: SAMARITAN MARK IN" | 
| title="U+0817: SAMARITAN MARK IN-ALAF" | 
| title="U+0818: SAMARITAN MARK OCCLUSION" | 
| title="U+0819: SAMARITAN MARK DAGESH" | 
| title="U+081A: SAMARITAN MODIFIER LETTER EPENTHETIC YUT" | 
| title="U+081B: SAMARITAN MARK EPENTHETIC YUT" | 
| title="U+081C: SAMARITAN VOWEL SIGN LONG E" | 
| title="U+081D: SAMARITAN VOWEL SIGN E" | 
| title="U+081E: SAMARITAN VOWEL SIGN OVERLONG AA" | 
| title="U+081F: SAMARITAN VOWEL SIGN LONG AA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+082x
| title="U+0820: SAMARITAN VOWEL SIGN AA" | 
| title="U+0821: SAMARITAN VOWEL SIGN OVERLONG A" | 
| title="U+0822: SAMARITAN VOWEL SIGN LONG A" | 
| title="U+0823: SAMARITAN VOWEL SIGN A" | 
| title="U+0824: SAMARITAN MODIFIER LETTER SHORT A" | 
| title="U+0825: SAMARITAN VOWEL SIGN SHORT A" | 
| title="U+0826: SAMARITAN VOWEL SIGN LONG U" | 
| title="U+0827: SAMARITAN VOWEL SIGN U" | 
| title="U+0828: SAMARITAN MODIFIER LETTER I" | 
| title="U+0829: SAMARITAN VOWEL SIGN LONG I" | 
| title="U+082A: SAMARITAN VOWEL SIGN I" | 
| title="U+082B: SAMARITAN VOWEL SIGN O" | 
| title="U+082C: SAMARITAN VOWEL SIGN SUKUN" | 
| title="U+082D: SAMARITAN MARK NEQUDAA" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+083x
| title="U+0830: SAMARITAN PUNCTUATION NEQUDAA" | 
| title="U+0831: SAMARITAN PUNCTUATION AFSAAQ" | 
| title="U+0832: SAMARITAN PUNCTUATION ANGED" | 
| title="U+0833: SAMARITAN PUNCTUATION BAU" | 
| title="U+0834: SAMARITAN PUNCTUATION ATMAAU" | 
| title="U+0835: SAMARITAN PUNCTUATION SHIYYAALAA" | 
| title="U+0836: SAMARITAN ABBREVIATION MARK" | 
| title="U+0837: SAMARITAN PUNCTUATION MELODIC QITSA" | 
| title="U+0838: SAMARITAN PUNCTUATION ZIQAA" | 
| title="U+0839: SAMARITAN PUNCTUATION QITSA" | 
| title="U+083A: SAMARITAN PUNCTUATION ZAEF" | 
| title="U+083B: SAMARITAN PUNCTUATION TURU" | 
| title="U+083C: SAMARITAN PUNCTUATION ARKAANU" | 
| title="U+083D: SAMARITAN PUNCTUATION SOF MASHFAAT" | 
| title="U+083E: SAMARITAN PUNCTUATION ANNAAU" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Набор символов

Примечания